Lincoln County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Lincoln County (Arkansas)
 Lincoln County (Colorado)
 Lincoln County (Georgia)
 Lincoln County (Idaho)
 Lincoln County (Kansas)
 Lincoln County (Kentucky)
 Lincoln County (Maine)
 Lincoln County (Minnesota)
 Lincoln County (Mississippi)
 Lincoln County (Missouri)
 Lincoln County (Montana)
 Lincoln County (Nebraska)
 Lincoln County (Nevada)
 Lincoln County (New Mexico)
 Lincoln County (North Carolina)
 Lincoln County (Oklahoma)
 Lincoln County (Oregon)
 Lincoln County (South Dakota)
 Lincoln County (Tennessee)
 Lincoln County (Washington)
 Lincoln County (West Virginia)
 Lincoln County (Wisconsin)
 Lincoln County (Wyoming)